

Населені пункти та їхні частини

 Белявкі — село в гміні Вомпельськ Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Белявкі — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Белявкі — село в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Белявкі — частина міста Рипін у Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Белявкі — частина міста Кутно в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Белявкі — частина села Мурчин у гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Белявкі — частина села Кістово в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства

Примітки